Иранские военно-морские верфи () — верфь ВМС Исламской Республики Иран, расположенная в Бендер-Аббасе, провинция Хормозган.

Построенные корабли 
По состоянию на 2018 год верфь построила два фрегата типа Moudge. Также строится быстроходный ударный корабль типа Sina.

 Фрегат Jamaran (76)
 Фрегат Sahand (74)
 Ракетный катер типа Sina (в постройке)
 «Khalije» Эсминец типа Fars (в постройке)

См. также 
 Организация морской промышленности

Примечания 

Вооружённые силы Ирана
Компании Ирана
Хормозган